Meme – departament w Kamerunie
 Meme – rzeka w Kamerunie